Чарльз Левин:
 Левин, Чарльз (1949—2019) — американский актёр.
 Левин, Чарльз Альберт (1897—1991) — американский миллионер и авиационный меценат. Примечания